Tetrarch ist die Bezeichnung für

 einen Herrscher im Rahmen einer Tetrarchie
 einen Panzer, siehe Tetrarch (Panzer)
 eine viersträngige Wurzel einer Pflanze, siehe Wurzel (Pflanze)
 eine US-amerikanische Metalband, siehe Tetrarch (Band)

Siehe auch:
 Tetrarchen